Caserini ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Caserini (~1890–1969), italienische Schauspielerin
 Mario Caserini (1874–1920), italienischer Filmregisseur
 Piero Caserini (1901–nach 1952), italienischer Drehbuchautor und Produktionsleiter